До списку лускокрилих Фінляндії віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Фінляндії.

Згідно з останніми оцінками, існує 2431 вид лускокрилих із 67 родин, що трапляються на території Фінляндії.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae) 

 Heteropterinae
 Carterocephalus palaemon
 Carterocephalus silvicola
 Heteropterus morpheus
 Hesperiinae
 Hesperia comma
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)  — Головчак жилкуватий
 Thymelicus lineola
 Pyrginae
 Pyrgus alveus
 Pyrgus andromedae
 Pyrgus centaureae
 Pyrgus malvae

Синявцеві (Lycaenidae) 

 Lycaeninae
 Lycaena dispar
 Lycaena helle
 Lycaena hippothoe
 Lycaena phlaeas
 Lycaena tityrus
 Lycaena virgaureae
 Polyommatinae
 Celastrina argiolus
 Cupido alcetas
 Cupido argiades
 Cupido minimus
 Glaucopsyche alexis
 Glaucopsyche arion
 Plebeius amandus
 Plebeius argus
 Plebeius artaxerxes
 Plebeius glandon aquilo
 Plebeius eumedon
 Plebeius idas
 Plebeius nicias
 Plebeius optilete
 Polyommatus icarus
 Polyommatus semiargus
 Polyommatus vicrama
 Scolitantides orion
 Theclinae
 Callophrys rubi
 Neozephyrus quercus
 Satyrium pruni
 Satyrium w-album
 Thecla betulae

Сонцевики (Nymphalidae) 

 Apaturinae
 Apatura ilia
 Apatura iris (Linnaeus, 1758) — мінливець великий
 Heliconiinae
 Argynnis laodice
 Argynnis adippe
 Argynnis aglaja
 Argynnis niobe
 Argynnis paphia
 Boloria aquilonaris
 Boloria chariclea
 Boloria freija
 Boloria frigga
 Boloria eunomia
 Boloria euphrosyne
 Boloria improba — перлівець арктичний
 Boloria napaea
 Boloria polaris
 Boloria selene
 Boloria thore
 Boloria titania
 Brenthis ino
 Issoria lathonia
 Limenitidinae
 Limenitis camilla
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка тополева
 Nymphalinae
 Araschnia levana
 Euphydryas aurinia
 Euphydryas ichnea
 Euphydryas iduna
 Euphydryas maturna
 Melitaea athalia
 Melitaea cinxia
 Melitaea diamina
 Nymphalis antiopa(Linnaeus, 1758) — Жалібниця
 Nymphalis c-album
 Nymphalis io(Linnaeus, 1758) — Сонцевик павиче око
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) — Бараниця грушева
 Nymphalis urticae (Linnaeus, 1758) — Сонцевик кропив'яний
 Nymphalis vaualbum
 Nymphalis xanthomelas
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) — Сонцевик адмірал
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) — Сонцевик будяковий
 Satyrinae
 Hipparchia semele
 Pararge achine
 Pararge petropolitana
 Pararge megera
 Pararge maera
 Pararge aegeria tircis
 Hyponephele lycaon
 Aphantopus hyperantus
 Maniola jurtina
 Coenonympha glycerion
 Coenonympha pamphilus
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761) — Сінниця Геро
 Coenonympha tullia
 Erebia euryale euryaloides
 Erebia disa
 Erebia pandrose
 Erebia ligea
 Erebia medusa polaris
 Erebia embla
 Oeneis bore
 Oeneis jutta
 Oeneis norna

Косатцеві (Papilionidae) 

 Papilioninae
 Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) — Подалірій
 Papilio machaon Linnaeus, 1758 — Махаон
 Parnassiinae
 Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) — Аполлон
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) — Мнемозина

Біланові (Pieridae) 
 Coliadinae
 Colias crocea
 Colias hecla sulitelma
 Colias hyale
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761) — Жовтюх торфовищний
 Colias tyche werdandi
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) — Цитринець
 Dismorphiinae
 Leptidea juvernica
 Leptidea sinapis
 Pierinae
 Anthocharis cardamines — Зоряниця Аврора
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758) — Білан жилкуватий
 Euchloe ausonia
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) — Білан капустяний
 Pieris napi
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758) — Білан ріпаковий
 Pontia callidice
 Pontia chloridice
 Pontia daplidice

Молі

Adelidae 

 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela cuprella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas breviantennella Nielsen & Johansson, 1980
 Cauchas fibulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cauchas rufimitrella (Scopoli, 1763)
 Nematopogon magna (Zeller, 1878)
 Nematopogon metaxella (Hübner, 1813)
 Nematopogon pilella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nematopogon robertella (Clerck, 1759)
 Nematopogon schwarziellus Zeller, 1839
 Nematopogon swammerdamella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora amatella (Staudinger, 1892)
 Nemophora bellela (Walker, 1863)
 Nemophora cupriacella (Hübner, 1819)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora metallica (Poda, 1761)

Alucitidae 

 Alucita hexadactyla Linnaeus, 1758
 Pterotopteryx dodecadactyla Hübner, 1813

Argyresthiidae 

 Argyresthia abdominalis Zeller, 1839
 Argyresthia albistria (Haworth, 1828)
 Argyresthia aurulentella Stainton, 1849
 Argyresthia bonnetella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia glaucinella Zeller, 1839
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pulchella Lienig & Zeller, 1846
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia sorbiella (Treitschke, 1833)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia submontana Frey, 1871
 Argyresthia arceuthina Zeller, 1839
 Argyresthia bergiella (Ratzeburg, 1840)
 Argyresthia dilectella Zeller, 1847
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia laevigatella Herrich-Schäffer, 1855
 Argyresthia praecocella Zeller, 1839

Autostichidae 

 Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Batrachedridae 

 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 

 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 

 Asaphocrita obsoletella (Krogerus, 1947)
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839
 Hypatopa segnella (Zeller, 1873)

Брамеї (Brahmaeidae) 

 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)

Bucculatricidae 

 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix argentisignella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix humiliella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix latviaella Sulcs, 1990
 Bucculatrix maritima Stainton, 1851
 Bucculatrix nigricomella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix noltei Petry, 1912
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Chimabachidae 

 Dasystoma salicella (Hübner, 1796)
 Diurnea fagella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diurnea lipsiella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis diana (Hübner, 1822)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Prochoreutis myllerana (Fabricius, 1794)
 Prochoreutis sehestediana (Fabricius, 1776)
 Prochoreutis solaris (Erschoff, 1877)
 Prochoreutis ultimana (Krulikovsky, 1909)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)
 Tebenna pretiosana (Duponchel, 1842)

Coleophoridae 

 Coleophora absinthii Wocke, 1877
 Coleophora adelogrammella Zeller, 1849
 Coleophora adjunctella Hodgkinson, 1882
 Coleophora adspersella Benander, 1939
 Coleophora ahenella Heinemann, 1877
 Coleophora albella (Thunberg, 1788)
 Coleophora albicans Zeller, 1849
 Coleophora albidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coleophora albitarsella Zeller, 1849
 Coleophora alcyonipennella (Kollar, 1832)
 Coleophora alnifoliae Barasch, 1934
 Coleophora alticolella Zeller, 1849
 Coleophora amellivora Baldizzone, 1979
 Coleophora anatipenella (Hübner, 1796)
 Coleophora antennariella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora arctostaphyli Meder, 1934
 Coleophora argentula (Stephens, 1834)
 Coleophora artemisicolella Bruand, 1855
 Coleophora atriplicis Meyrick, 1928
 Coleophora badiipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora betulella Heinemann, 1877
 Coleophora binderella (Kollar, 1832)
 Coleophora boreella Benander, 1939
 Coleophora brevipalpella Wocke, 1874
 Coleophora caelebipennella Zeller, 1839
 Coleophora caespititiella Zeller, 1839
 Coleophora carelica Hackman, 1945
 Coleophora chrysanthemi Hofmann, 1869
 Coleophora clypeiferella Hofmann, 1871
 Coleophora colutella (Fabricius, 1794)
 Coleophora conspicuella Zeller, 1849
 Coleophora conyzae Zeller, 1868
 Coleophora cornutella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora deauratella Lienig & Zeller, 1846
 Coleophora dianthi Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora directella Zeller, 1849
 Coleophora discordella Zeller, 1849
 Coleophora expressella Klemensiewicz, 1902
 Coleophora filaginella Fuchs, 1881
 Coleophora flavipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora follicularis (Vallot, 1802)
 Coleophora frischella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora gallipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora gardesanella Toll, 1954
 Coleophora glaucicolella Wood, 1892
 Coleophora glitzella Hofmann, 1869
 Coleophora graminicolella Heinemann, 1876
 Coleophora granulatella Zeller, 1849
 Coleophora gryphipennella (Hübner, 1796)
 Coleophora hackmani (Toll, 1953)
 Coleophora hemerobiella (Scopoli, 1763)
 Coleophora idaeella Hofmann, 1869
 Coleophora inulae Wocke, 1877
 Coleophora jaernaensis Bjorklund & Palm, 2002
 Coleophora juncicolella Stainton, 1851
 Coleophora kuehnella (Goeze, 1783)
 Coleophora laricella (Hübner, 1817)
 Coleophora lassella Staudinger, 1859
 Coleophora ledi Stainton, 1860
 Coleophora limosipennella (Duponchel, 1843)
 Coleophora lithargyrinella Zeller, 1849
 Coleophora lixella Zeller, 1849
 Coleophora lusciniaepennella (Treitschke, 1833)
 Coleophora lutipennella (Zeller, 1838)
 Coleophora mayrella (Hübner, 1813)
 Coleophora millefolii Zeller, 1849
 Coleophora milvipennis Zeller, 1839
 Coleophora murinella Tengstrom, 1848
 Coleophora nutantella Muhlig & Frey, 1857
 Coleophora obscuripalpella Kanerva, 1941
 Coleophora orbitella Zeller, 1849
 Coleophora otidipennella (Hübner, 1817)
 Coleophora pappiferella Hofmann, 1869
 Coleophora paripennella Zeller, 1839
 Coleophora partitella Zeller, 1849
 Coleophora peribenanderi Toll, 1943
 Coleophora plumbella Kanerva, 1941
 Coleophora potentillae Elisha, 1885
 Coleophora pyrrhulipennella Zeller, 1839
 Coleophora ramosella Zeller, 1849
 Coleophora salicorniae Heinemann & Wocke, 1877
 Coleophora saxicolella (Duponchel, 1843)
 Coleophora serratella (Linnaeus, 1761)
 Coleophora sibiricella Falkovitsh, 1972
 Coleophora siccifolia Stainton, 1856
 Coleophora solitariella Zeller, 1849
 Coleophora spinella (Schrank, 1802)
 Coleophora squalorella Zeller, 1849
 Coleophora squamosella Stainton, 1856
 Coleophora sternipennella (Zetterstedt, 1839)
 Coleophora striatipennella Nylander in Tengstrom, 1848
 Coleophora succursella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora svenssoni Baldizzone, 1985
 Coleophora taeniipennella Herrich-Schäffer, 1855
 Coleophora tamesis Waters, 1929
 Coleophora tanaceti Muhlig, 1865
 Coleophora therinella Tengstrom, 1848
 Coleophora thulea Johansson, 1967
 Coleophora trifolii (Curtis, 1832)
 Coleophora trigeminella Fuchs, 1881
 Coleophora trochilella (Duponchel, 1843)
 Coleophora uliginosella Glitz, 1872
 Coleophora unigenella Svensson, 1966
 Coleophora vacciniella Herrich-Schäffer, 1861
 Coleophora versurella Zeller, 1849
 Coleophora vestianella (Linnaeus, 1758)
 Coleophora vibicigerella Zeller, 1839
 Coleophora violacea (Strom, 1783)
 Coleophora virgaureae Stainton, 1857
 Coleophora vitisella Gregson, 1856
 Metriotes lutarea (Haworth, 1828)

Cosmopterigidae 

 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix scribaiella Zeller, 1850
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Eteobalea tririvella (Staudinger, 1870)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia janiszewskae Riedl, 1962
 Sorhagenia lophyrella (Douglas, 1846)

Cossidae 

 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 

 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila biarmicus (Tengstrom, 1865)
 Agriphila inquinatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agriphila selasella (Hübner, 1813)
 Agriphila straminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila tristella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
 Anania coronata (Hufnagel, 1767)
 Anania crocealis (Hübner, 1796)
 Anania funebris (Strom, 1768)
 Anania fuscalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania hortulata (Linnaeus, 1758)
 Anania lancealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Anania terrealis (Treitschke, 1829)
 Anania verbascalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calamotropha paludella (Hübner, 1824)
 Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758)
 Catoptria falsella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria fulgidella (Hübner, 1813)
 Catoptria furcatellus (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria lythargyrella (Hübner, 1796)
 Catoptria maculalis (Zetterstedt, 1839)
 Catoptria margaritella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catoptria permiacus (W. Petersen, 1924)
 Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, 1848)
 Catoptria pinella (Linnaeus, 1758)
 Catoptria verellus (Zincken, 1817)
 Chilo phragmitella (Hübner, 1805)
 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758)
 Crambus alienellus Germar & Kaulfuss, 1817
 Crambus ericella (Hübner, 1813)
 Crambus hamella (Thunberg, 1788)
 Crambus heringiellus Herrich-Schäffer, 1848
 Crambus lathoniellus (Zincken, 1817)
 Crambus pascuella (Linnaeus, 1758)
 Crambus perlella (Scopoli, 1763)
 Crambus pratella (Linnaeus, 1758)
 Crambus silvella (Hübner, 1813)
 Crambus uliginosellus Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761)
 Dolicharthria punctalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Donacaula forficella (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Duponchelia fovealis Zeller, 1847
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
 Euchromius ocellea (Haworth, 1811)
 Eudonia aequalis Kyrki & Svensson, 1986
 Eudonia alpina (Curtis, 1850)
 Eudonia lacustrata (Panzer, 1804)
 Eudonia laetella (Zeller, 1846)
 Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
 Eudonia pallida (Curtis, 1827)
 Eudonia sudetica (Zeller, 1839)
 Eudonia truncicolella (Stainton, 1849)
 Evergestis aenealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Gesneria centuriella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
 Loxostege commixtalis (Walker, 1866)
 Loxostege ephippialis (Zetterstedt, 1839)
 Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761)
 Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829)
 Mecyna flavalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Metaxmeste schrankiana (Hochenwarth, 1785)
 Nascia cilialis (Hübner, 1796)
 Nomophila noctuella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)
 Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Palpita vitrealis (Rossi, 1794)
 Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Paratalanta pandalis (Hübner, 1825)
 Pediasia aridella (Thunberg, 1788)
 Pediasia contaminella (Hübner, 1796)
 Pediasia fascelinella (Hübner, 1813)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pediasia truncatellus (Zetterstedt, 1839)
 Platytes alpinella (Hübner, 1813)
 Platytes cerussella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Psammotis pulveralis (Hübner, 1796)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta despicata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Pyrausta porphyralis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758)
 Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767)
 Schoenobius gigantella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829)
 Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855)
 Scoparia basistrigalis Knaggs, 1866
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scoparia subfusca Haworth, 1811
 Sitochroa palealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
 Udea decrepitalis (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea elutalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Udea inquinatalis (Lienig & Zeller, 1846)
 Udea lutealis (Hübner, 1809)
 Udea nebulalis (Hübner, 1796)
 Udea olivalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Udea prunalis (Denis & Schiffermuller, 1775)

Douglasiidae 

 Klimeschia transversella (Zeller, 1839)
 Tinagma dryadis Staudinger, 1872
 Tinagma ocnerostomella (Stainton, 1850)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 

 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla binaria (Hufnagel, 1767)

Elachistidae 

 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arctica (Strand, 1902)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix astrantiae (Heinemann, 1870)
 Agonopterix broennoeensis (Strand, 1920)
 Agonopterix capreolella (Zeller, 1839)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
 Agonopterix hypericella (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix nervosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix pallorella (Zeller, 1839)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Agonopterix quadripunctata (Wocke, 1857)
 Agonopterix selini (Heinemann, 1870)
 Agonopterix subpropinquella (Stainton, 1849)
 Agonopterix yeatiana (Fabricius, 1781)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Chrysoclista lathamella (T. Fletcher, 1936)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria albipunctella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria artemisiae Nickerl, 1864
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria beckmanni Heinemann, 1870
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775) — Міль зонтична
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
 Depressaria leucocephala Snellen, 1884
 Depressaria libanotidella Schlager, 1849
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
 Depressaria silesiaca Heinemann, 1870
 Depressaria sordidatella Tengstrom, 1848
 Elachista adscitella Stainton, 1851
 Elachista argentella (Clerck, 1759)
 Elachista bisulcella (Duponchel, 1843)
 Elachista bruuni Traugott-Olsen, 1990
 Elachista cingillella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista dispilella Zeller, 1839
 Elachista littoricola Le Marchand, 1938
 Elachista pollinariella Zeller, 1839
 Elachista pullicomella Zeller, 1839
 Elachista ripula Kaila, 1998
 Elachista subalbidella Schlager, 1847
 Elachista subocellea (Stephens, 1834)
 Elachista triatomea (Haworth, 1828)
 Elachista abiskoella Bengtsson, 1977
 Elachista albidella Nylander, 1848
 Elachista albifrontella (Hübner, 1817)
 Elachista alpinella Stainton, 1854
 Elachista apicipunctella Stainton, 1849
 Elachista baltica E. Hering, 1891
 Elachista canapennella (Hübner, 1813)
 Elachista compsa Traugott-Olsen, 1974
 Elachista deriventa Kaila & Mutanen, 2008
 Elachista diederichsiella E. Hering, 1889
 Elachista elegans Frey, 1859
 Elachista eleochariella Stainton, 1851
 Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1985
 Elachista exactella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista excelsicola Braun, 1948
 Elachista freyerella (Hübner, 1825)
 Elachista gleichenella (Fabricius, 1781)
 Elachista humilis Zeller, 1850
 Elachista imatrella Schantz, 1971
 Elachista kebneella (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977)
 Elachista kilmunella Stainton, 1849
 Elachista krogeri Svensson, 1976
 Elachista leifi Kaila & Kerppola, 1992
 Elachista luticomella Zeller, 1839
 Elachista maculicerusella (Bruand, 1859)
 Elachista nielswolffi Svensson, 1976
 Elachista nobilella Zeller, 1839
 Elachista occidentalis Frey, 1882
 Elachista ornithopodella Frey, 1859
 Elachista poae Stainton, 1855
 Elachista pomerana Frey, 1870
 Elachista saarelai Kaila & Sippola, 2010
 Elachista scirpi Stainton, 1887
 Elachista serricornis Stainton, 1854
 Elachista tengstromi Kaila, Bengtsson, Sulcs & Junnilainen, 2001
 Elachista tetragonella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Elachista trapeziella Stainton, 1849
 Elachista utonella Frey, 1856
 Elachista vonschantzi Svensson, 1976
 Elachista zernyi Hartig, 1941
 Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775)
 Ethmia dodecea (Haworth, 1828)
 Ethmia pusiella (Linnaeus, 1758)
 Ethmia pyrausta (Pallas, 1771)
 Ethmia quadrillella (Goeze, 1783)
 Ethmia terminella Fletcher, 1938
 Exaeretia ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846)
 Exaeretia praeustella (Rebel, 1917)
 Exaeretia allisella Stainton, 1849
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Levipalpus hepatariella (Lienig & Zeller, 1846)
 Orophia ferrugella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perittia farinella (Thunberg, 1794)
 Perittia herrichiella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Perittia obscurepunctella (Stainton, 1848)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stephensia brunnichella (Linnaeus, 1767)
 Telechrysis tripuncta (Haworth, 1828)

Endromidae 

 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758) — Ендроміс березовий

Epermeniidae 
*Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia falciformis (Haworth, 1828)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Epermenia profugella (Stainton, 1856)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)
 Phaulernis dentella (Zeller, 1839)
 Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Erebidae 

 Acerbia alpina (Quensel, 1802)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця кайя
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Borearctia menetriesi (Eversmann, 1846)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця-господиня
 Calliteara abietis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calliteara pudibunda (Linnaeus, 1758)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catocala adultera Menetries, 1856
 Catocala elocata (Esper, 1787)
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) — Стрічкарка блакитна
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767) — Стрічкарка орденська малинова
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
 Eublemma parva (Hübner, 1808)
 Eublemma purpurina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euclidia mi (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) — Ведмедиця Гера
 Euproctis similis (Fuessly, 1775)
 Grammia quenseli (Paykull, 1791)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
 Gynaephora selenitica (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
 Hypena obesalis Treitschke, 1829
 Hypena proboscidalis (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Leucoma salicis (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
 Lygephila viciae (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Nudaria mundana (Linnaeus, 1761)
 Orgyia antiquoides (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
 Pararctia lapponica (Thunberg, 1791)
 Parascotia fuliginaria (Linnaeus, 1761)
 Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758)
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
 Pelosia muscerda (Hufnagel, 1766)
 Pelosia obtusa (Herrich-Schäffer, 1852) — лишайниця жовта
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758) — Ведмедиця велика
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phytometra viridaria (Clerck, 1759)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
 Rhyparia purpurata (Linnaeus, 1758)
 Rivula sericealis (Scopoli, 1763)
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Schrankia intermedialis Reid, 1972
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Setema cereola (Hübner, 1803)
 Setina irrorella (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
 Spilosoma lutea (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
 Thumatha senex (Hübner, 1808)
 Trisateles emortualis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Zanclognatha lunalis (Scopoli, 1763)

Eriocraniidae 

 Dyseriocrania subpurpurella (Haworth, 1828)
 Eriocrania cicatricella (Zetterstedt, 1839)
 Eriocrania salopiella (Stainton, 1854)
 Eriocrania sangii (Wood, 1891)
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)
 Heringocrania unimaculella (Zetterstedt, 1839)

Gelechiidae 

 Acompsia cinerella (Clerck, 1759)
 Acompsia subpunctella Svensson, 1966
 Altenia perspersella (Wocke, 1862)
 Anacampsis blattariella (Hübner, 1796)
 Anacampsis fuscella (Eversmann, 1844)
 Anacampsis populella (Clerck, 1759)
 Anacampsis temerella (Lienig & Zeller, 1846)
 Anarsia lineatella Zeller, 1839
 Apodia bifractella (Duponchel, 1843)
 Aproaerema anthyllidella (Hübner, 1813)
 Argolamprotes micella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aristotelia brizella (Treitschke, 1833)
 Aristotelia ericinella (Zeller, 1839)
 Aristotelia heliacella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859)
 Aroga velocella (Duponchel, 1838)
 Athrips amoenella (Frey, 1882)
 Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758)
 Athrips pruinosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Athrips tetrapunctella (Thunberg, 1794)
 Brachmia blandella (Fabricius, 1798)
 Brachmia dimidiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Brachmia inornatella (Douglas, 1850)
 Bryotropha affinis (Haworth, 1828)
 Bryotropha boreella (Douglas, 1851)
 Bryotropha desertella (Douglas, 1850)
 Bryotropha galbanella (Zeller, 1839)
 Bryotropha plantariella (Tengstrom, 1848)
 Bryotropha purpurella (Zetterstedt, 1839)
 Bryotropha senectella (Zeller, 1839)
 Bryotropha similis (Stainton, 1854)
 Bryotropha terrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryotropha umbrosella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia decorella (Haworth, 1812)
 Carpatolechia epomidella (Tengstrom, 1869)
 Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)
 Carpatolechia notatella (Hübner, 1813)
 Carpatolechia proximella (Hübner, 1796)
 Caryocolum alsinella (Zeller, 1868)
 Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924)
 Caryocolum blandella (Douglas, 1852)
 Caryocolum blandelloides Karsholt, 1981
 Caryocolum blandulella (Tutt, 1887)
 Caryocolum cassella (Walker, 1864)
 Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863)
 Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833)
 Caryocolum fraternella (Douglas, 1851)
 Caryocolum junctella (Douglas, 1851)
 Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Caryocolum petrophila (Preissecker, 1914)
 Caryocolum petryi (O. Hofmann, 1899)
 Caryocolum pullatella (Tengstrom, 1848)
 Caryocolum schleichi (Christoph, 1872)
 Caryocolum tischeriella (Zeller, 1839)
 Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812)
 Caryocolum vicinella (Douglas, 1851)
 Caryocolum viscariella (Stainton, 1855)
 Chionodes continuella (Zeller, 1839)
 Chionodes distinctella (Zeller, 1839)
 Chionodes electella (Zeller, 1839)
 Chionodes fumatella (Douglas, 1850)
 Chionodes holosericella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes ignorantella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Chionodes luctuella (Hübner, 1793)
 Chionodes lugubrella (Fabricius, 1794)
 Chionodes nubilella (Zetterstedt, 1839)
 Chionodes tragicella (Heyden, 1865)
 Chionodes viduella (Fabricius, 1794)
 Chionodes violacea (Tengstrom, 1848)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Chrysoesthia sexguttella (Thunberg, 1794)
 Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835)
 Dichomeris alacella (Zeller, 1839)
 Dichomeris derasella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Dichomeris latipennella (Rebel, 1937)
 Dichomeris limosellus (Schlager, 1849)
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Eulamprotes atrella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulamprotes plumbella (Heinemann, 1870)
 Eulamprotes superbella (Zeller, 1839)
 Eulamprotes unicolorella (Duponchel, 1843)
 Eulamprotes wilkella (Linnaeus, 1758)
 Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758)
 Filatima incomptella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Gelechia cuneatella Douglas, 1852
 Gelechia hippophaella (Schrank, 1802)
 Gelechia jakovlevi Krulikovsky, 1905
 Gelechia muscosella Zeller, 1839
 Gelechia nigra (Haworth, 1828)
 Gelechia rhombella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gelechia sabinellus (Zeller, 1839)
 Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, 1854
 Gelechia sororculella (Hübner, 1817)
 Gelechia turpella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gnorimoschema epithymella (Staudinger, 1859)
 Gnorimoschema herbichii (Nowicki, 1864)
 Gnorimoschema nordlandicolella (Strand, 1902)
 Gnorimoschema streliciella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Gnorimoschema valesiella (Staudinger, 1877)
 Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839)
 Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828)
 Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758)
 Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871)
 Isophrictis striatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843)
 Mesophleps silacella (Hübner, 1796)
 Metzneria aestivella (Zeller, 1839)
 Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Metzneria ehikeella Gozmany, 1954
 Metzneria lappella (Linnaeus, 1758)
 Metzneria metzneriella (Stainton, 1851)
 Metzneria neuropterella (Zeller, 1839)
 Metzneria santolinella (Amsel, 1936)
 Monochroa arundinetella (Boyd, 1857)
 Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa cytisella (Curtis, 1837)
 Monochroa elongella (Heinemann, 1870)
 Monochroa ferrea (Frey, 1870)
 Monochroa hornigi (Staudinger, 1883)
 Monochroa lucidella (Stephens, 1834)
 Monochroa lutulentella (Zeller, 1839)
 Monochroa niphognatha (Gozmany, 1953)
 Monochroa palustrellus (Douglas, 1850)
 Monochroa rumicetella (O. Hofmann, 1868)
 Monochroa saltenella (Benander, 1928)
 Monochroa sepicolella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Monochroa servella (Zeller, 1839)
 Monochroa simplicella (Lienig & Zeller, 1846)
 Monochroa suffusella (Douglas, 1850)
 Monochroa tenebrella (Hübner, 1817)
 Monochroa tetragonella (Stainton, 1885)
 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832)
 Neofaculta infernella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Neofriseria peliella (Treitschke, 1835)
 Neotelphusa sequax (Haworth, 1828)
 Nothris lemniscellus (Zeller, 1839)
 Nothris verbascella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Parachronistis albiceps (Zeller, 1839)
 Pexicopia malvella (Hübner, 1805)
 Prolita sexpunctella (Fabricius, 1794)
 Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg, 1794)
 Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763)
 Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839)
 Psoricoptera speciosella Teich, 1893
 Recurvaria leucatella (Clerck, 1759)
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa bryophiloides Povolny, 1966
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa salicorniae (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889)
 Scrobipalpopsis petasitis (Pfaffenzeller, 1867)
 Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870)
 Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Sophronia gelidella Nordman, 1941
 Sophronia humerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sophronia semicostella (Hübner, 1813)
 Sophronia sicariellus (Zeller, 1839)
 Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758)
 Syncopacma cinctella (Clerck, 1759)
 Syncopacma karvoneni (Hackman, 1950)
 Syncopacma sangiella (Stainton, 1863)
 Syncopacma taeniolella (Zeller, 1839)
 Syncopacma wormiella (Wolff, 1958)
 Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Teleiodes luculella (Hübner, 1813)
 Teleiodes vulgella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Teleiodes wagae (Nowicki, 1860)
 Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828)
 Thiotricha subocellea (Stephens, 1834)
 Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, 1854)

П'ядуни (Geometridae) 

 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
 Abraxas sylvata (Scopoli, 1763)
 Acasis appensata (Eversmann, 1842)
 Acasis viretata (Hübner, 1799)
 Aethalura punctulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799)
 Agriopis marginaria (Fabricius, 1776)
 Alcis jubata (Thunberg, 1788)
 Alcis repandata (Linnaeus, 1758)
 Angerona prunaria (Linnaeus, 1758)
 Anticlea derivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anticollix sparsata (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
 Aplocera plagiata (Linnaeus, 1758)
 Aplocera praeformata (Hübner, 1826)
 Archiearis parthenias (Linnaeus, 1761)
 Arichanna melanaria (Linnaeus, 1758)
 Aspitates gilvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Asthena albulata (Hufnagel, 1767)
 Asthena anseraria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Baptria tibiale (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758) — П'ядун березовий
 Biston strataria (Hufnagel, 1767)
 Boudinotiana notha (Hübner, 1803)
 Bupalus piniaria (Linnaeus, 1758)
 Cabera exanthemata (Scopoli, 1763)
 Cabera pusaria (Linnaeus, 1758)
 Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761)
 Camptogramma bilineata (Linnaeus, 1758)
 Carsia sororiata (Hübner, 1813)
 Catarhoe cuculata (Hufnagel, 1767)
 Catarhoe rubidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cepphis advenaria (Hübner, 1790)
 Charissa obscurata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chesias legatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)
 Chlorissa viridata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)
 Chloroclysta siterata (Hufnagel, 1767)
 Chloroclystis v-ata (Haworth, 1809)
 Cidaria fulvata (Forster, 1771)
 Cleora cinctaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cleorodes lichenaria (Hufnagel, 1767)
 Coenocalpe lapidata (Hübner, 1809)
 Colostygia aptata (Hübner, 1813)
 Colostygia olivata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)
 Colostygia turbata (Hübner, 1799)
 Colotois pennaria (Linnaeus, 1761)
 Comibaena bajularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmorhoe ocellata (Linnaeus, 1758)
 Costaconvexa polygrammata (Borkhausen, 1794)
 Crocallis elinguaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora linearia (Hübner, 1799)
 Cyclophora punctaria (Linnaeus, 1758)
 Cyclophora albipunctata (Hufnagel, 1767)
 Cyclophora annularia (Fabricius, 1775)
 Cyclophora pendularia (Clerck, 1759)
 Cyclophora quercimontaria (Bastelberger, 1897)
 Deileptenia ribeata (Clerck, 1759)
 Dysstroma citrata (Linnaeus, 1761)
 Dysstroma infuscata (Tengstrom, 1869)
 Dysstroma latefasciata (Blocker, 1908)
 Dysstroma truncata (Hufnagel, 1767)
 Earophila badiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecliptopera capitata (Herrich-Schäffer, 1839)
 Ecliptopera silaceata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ectropis crepuscularia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Electrophaes corylata (Thunberg, 1792)
 Elophos vittaria (Thunberg, 1788)
 Ematurga atomaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos alniaria (Linnaeus, 1758)
 Ennomos autumnaria (Werneburg, 1859)
 Ennomos erosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)
 Entephria caesiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Entephria flavicinctata (Hübner, 1813)
 Entephria nobiliaria (Herrich-Schäffer, 1852)
 Entephria polata (Duponchel, 1830)
 Entephria punctipes (Curtis, 1835)
 Epione repandaria (Hufnagel, 1767)
 Epione vespertaria (Linnaeus, 1767)
 Epirranthis diversata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe alternata (Muller, 1764)
 Epirrhoe galiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epirrhoe hastulata (Hübner, 1790)
 Epirrhoe pupillata (Thunberg, 1788)
 Epirrhoe rivata (Hübner, 1813)
 Epirrhoe tartuensis Mols, 1965
 Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)
 Epirrita autumnata (Borkhausen, 1794)
 Epirrita christyi (Allen, 1906)
 Epirrita dilutata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Erannis defoliaria (Clerck, 1759)
 Euchoeca nebulata (Scopoli, 1763)
 Eulithis mellinata (Fabricius, 1787)
 Eulithis populata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis prunata (Linnaeus, 1758)
 Eulithis pyropata (Hübner, 1809)
 Eulithis testata (Linnaeus, 1761)
 Euphyia biangulata (Haworth, 1809)
 Euphyia unangulata (Haworth, 1809)
 Eupithecia abietaria (Goeze, 1781)
 Eupithecia absinthiata (Clerck, 1759)
 Eupithecia actaeata Walderdorff, 1869
 Eupithecia analoga Djakonov, 1926
 Eupithecia assimilata Doubleday, 1856
 Eupithecia cauchiata (Duponchel, 1831)
 Eupithecia centaureata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia conterminata (Lienig, 1846)
 Eupithecia denotata (Hübner, 1813)
 Eupithecia distinctaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia dodoneata Guenee, 1858
 Eupithecia egenaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia exiguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia expallidata Doubleday, 1856
 Eupithecia fennoscandica Knaben, 1949
 Eupithecia gelidata Moschler, 1860
 Eupithecia groenblomi Urbahn, 1969
 Eupithecia icterata (de Villers, 1789)
 Eupithecia immundata (Lienig, 1846)
 Eupithecia indigata (Hübner, 1813)
 Eupithecia innotata (Hufnagel, 1767)
 Eupithecia intricata (Zetterstedt, 1839)
 Eupithecia inturbata (Hübner, 1817)
 Eupithecia irriguata (Hübner, 1813)
 Eupithecia lanceata (Hübner, 1825)
 Eupithecia lariciata (Freyer, 1841)
 Eupithecia linariata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia millefoliata Rossler, 1866
 Eupithecia nanata (Hübner, 1813)
 Eupithecia ochridata Schutze & Pinker, 1968
 Eupithecia orphnata W. Petersen, 1909
 Eupithecia pernotata Guenee, 1858
 Eupithecia pimpinellata (Hübner, 1813)
 Eupithecia plumbeolata (Haworth, 1809)
 Eupithecia pusillata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia pygmaeata (Hübner, 1799)
 Eupithecia satyrata (Hübner, 1813)
 Eupithecia selinata Herrich-Schäffer, 1861
 Eupithecia simpliciata (Haworth, 1809)
 Eupithecia sinuosaria (Eversmann, 1848)
 Eupithecia subfuscata (Haworth, 1809)
 Eupithecia subumbrata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eupithecia succenturiata (Linnaeus, 1758)
 Eupithecia tantillaria Boisduval, 1840
 Eupithecia tenuiata (Hübner, 1813)
 Eupithecia tripunctaria Herrich-Schäffer, 1852
 Eupithecia trisignaria Herrich-Schäffer, 1848
 Eupithecia valerianata (Hübner, 1813)
 Eupithecia venosata (Fabricius, 1787)
 Eupithecia virgaureata Doubleday, 1861
 Eupithecia vulgata (Haworth, 1809)
 Eustroma reticulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gagitodes sagittata (Fabricius, 1787)
 Gandaritis pyraliata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Geometra papilionaria (Linnaeus, 1758)
 Glacies coracina (Esper, 1805)
 Gnophos obfuscata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gymnoscelis rufifasciata (Haworth, 1809)
 Hemithea aestivaria (Hübner, 1789)
 Heterothera serraria (Lienig, 1846)
 Horisme aemulata (Hübner, 1813)
 Horisme tersata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Horisme vitalbata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydrelia flammeolaria (Hufnagel, 1767)
 Hydrelia sylvata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydria cervinalis (Scopoli, 1763)
 Hydria undulata (Linnaeus, 1758)
 Hydriomena furcata (Thunberg, 1784)
 Hydriomena impluviata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hydriomena ruberata (Freyer, 1831)
 Hylaea fasciaria (Linnaeus, 1758)
 Hypomecis punctinalis (Scopoli, 1763)
 Hypomecis roboraria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypoxystis pluviaria (Fabricius, 1787)
 Idaea aversata (Linnaeus, 1758)
 Idaea biselata (Hufnagel, 1767)
 Idaea deversaria (Herrich-Schäffer, 1847)
 Idaea dimidiata (Hufnagel, 1767)
 Idaea emarginata (Linnaeus, 1758)
 Idaea humiliata (Hufnagel, 1767)
 Idaea inquinata (Scopoli, 1763)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
 Idaea ochrata (Scopoli, 1763)
 Idaea pallidata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea seriata (Schrank, 1802)
 Idaea serpentata (Hufnagel, 1767)
 Idaea straminata (Borkhausen, 1794)
 Idaea sylvestraria (Hübner, 1799)
 Jodis lactearia (Linnaeus, 1758)
 Jodis putata (Linnaeus, 1758)
 Lampropteryx otregiata (Metcalfe, 1917)
 Lampropteryx suffumata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Larentia clavaria (Haworth, 1809)
 Ligdia adustata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
 Lomaspilis opis Butler, 1878
 Lomographa bimaculata (Fabricius, 1775)
 Lomographa temerata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycia hirtaria (Clerck, 1759)
 Lycia lapponaria (Boisduval, 1840)
 Lycia pomonaria (Hübner, 1790)
 Lythria cruentaria (Hufnagel, 1767)
 Macaria alternata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria artesiaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macaria brunneata (Thunberg, 1784)
 Macaria carbonaria (Clerck, 1759)
 Macaria fusca (Thunberg, 1792)
 Macaria liturata (Clerck, 1759)
 Macaria loricaria (Eversmann, 1837)
 Macaria notata (Linnaeus, 1758)
 Macaria signaria (Hübner, 1809)
 Macaria wauaria (Linnaeus, 1758)
 Malacodea regelaria Tengstrom, 1869
 Martania taeniata (Stephens, 1831)
 Mesoleuca albicillata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype didymata (Linnaeus, 1758)
 Mesotype parallelolineata (Retzius, 1783)
 Narraga fasciolaria (Hufnagel, 1767)
 Nycterosea obstipata (Fabricius, 1794)
 Odezia atrata (Linnaeus, 1758)
 Odontopera bidentata (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
 Operophtera fagata (Scharfenberg, 1805)
 Opisthograptis luteolata (Linnaeus, 1758)
 Orthonama vittata (Borkhausen, 1794)
 Ourapteryx sambucaria (Linnaeus, 1758)
 Paradarisa consonaria (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Peribatodes secundaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Psychophora sabini (Kirby, 1824)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rheumaptera subhastata (Nolcken, 1870)
 Rhodometra sacraria (Linnaeus, 1767)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula frigidaria (Moschler, 1860)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Selidosema brunnearia (de Villers, 1789)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera cognata (Thunberg, 1792)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Timandra griseata Petersen, 1902
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Trichopteryx polycommata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Triphosa dubitata (Linnaeus, 1758)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Venusia cambrica Curtis, 1839
 Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, 1855)
 Xanthorhoe annotinata (Zetterstedt, 1839)
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe decoloraria (Esper, 1806)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Glyphipterigidae 

 Acrolepia autumnitella Curtis, 1838
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Digitivalva reticulella (Hübner, 1796)
 Glyphipterix bergstraesserella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix equitella (Scopoli, 1763)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix haworthana (Stephens, 1834)
 Glyphipterix simpliciella (Stephens, 1834)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)
 Orthotelia sparganella (Thunberg, 1788)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 

 Acrocercops brongniardella (Fabricius, 1798)
 Aspilapteryx tringipennella (Zeller, 1839)
 Callisto coffeella (Zetterstedt, 1839)
 Callisto denticulella (Thunberg, 1794)
 Callisto insperatella (Nickerl, 1864)
 Caloptilia alchimiella (Scopoli, 1763)
 Caloptilia betulicola (M. Hering, 1928)
 Caloptilia cuculipennella (Hübner, 1796)
 Caloptilia elongella (Linnaeus, 1761)
 Caloptilia falconipennella (Hübner, 1813)
 Caloptilia hemidactylella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Caloptilia populetorum (Zeller, 1839)
 Caloptilia robustella Jackh, 1972
 Caloptilia semifascia (Haworth, 1828)
 Caloptilia stigmatella (Fabricius, 1781)
 Caloptilia suberinella (Tengstrom, 1848)
 Calybites phasianipennella (Hübner, 1813)
 Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986
 Euspilapteryx auroguttella Stephens, 1835
 Gracillaria syringella (Fabricius, 1794)
 Leucospilapteryx omissella (Stainton, 1848)
 Micrurapteryx gradatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Parectopa ononidis (Zeller, 1839)
 Parornix anglicella (Stainton, 1850)
 Parornix betulae (Stainton, 1854)
 Parornix devoniella (Stainton, 1850)
 Parornix finitimella (Zeller, 1850)
 Parornix loganella (Stainton, 1848)
 Parornix polygrammella (Wocke, 1862)
 Parornix scoticella (Stainton, 1850)
 Phyllocnistis labyrinthella (Bjerkander, 1790)
 Phyllocnistis unipunctella (Stephens, 1834)
 Phyllonorycter anderidae (W. Fletcher, 1885)
 Phyllonorycter apparella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter blancardella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter cavella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter cerasicolella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter comparella (Duponchel, 1843)
 Phyllonorycter connexella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter coryli (Nicelli, 1851)
 Phyllonorycter corylifoliella (Hübner, 1796)
 Phyllonorycter dubitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Phyllonorycter emberizaepenella (Bouche, 1834)
 Phyllonorycter froelichiella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter harrisella (Linnaeus, 1761)
 Phyllonorycter heegeriella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter hilarella (Zetterstedt, 1839)
 Phyllonorycter insignitella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter joannisi (Le Marchand, 1936)
 Phyllonorycter junoniella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter klemannella (Fabricius, 1781)
 Phyllonorycter lantanella (Schrank, 1802)
 Phyllonorycter lautella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter maestingella (Muller, 1764)
 Phyllonorycter nicellii (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter nigrescentella (Logan, 1851)
 Phyllonorycter pastorella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter populifoliella (Treitschke, 1833)
 Phyllonorycter pyrifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter quercifoliella (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter quinqueguttella (Stainton, 1851)
 Phyllonorycter rajella (Linnaeus, 1758)
 Phyllonorycter roboris (Zeller, 1839)
 Phyllonorycter rolandi (Svensson, 1966)
 Phyllonorycter sagitella (Bjerkander, 1790)
 Phyllonorycter salicicolella (Sircom, 1848)
 Phyllonorycter salictella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
 Phyllonorycter spinicolella (Zeller, 1846)
 Phyllonorycter stettinensis (Nicelli, 1852)
 Phyllonorycter strigulatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Phyllonorycter trifoliella (Gerasimov, 1933)
 Phyllonorycter tristrigella (Haworth, 1828)
 Phyllonorycter ulmifoliella (Hübner, 1817)
 Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)

Heliozelidae 

 Heliozela hammoniella Sorhagen, 1885
 Heliozela resplendella (Stainton, 1851)
 Heliozela sericiella (Haworth, 1828)

Heliozelidae 

 Gazoryctra fuscoargenteus (O. Bang-Haas, 1927)
 Gazoryctra ganna (Hübner, 1808)
 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758) — Тонкопряд хмелевий
 Pharmacis fusconebulosa (DeGeer, 1778)
 Pharmacis lupulina (Linnaeus, 1758)
 Phymatopus hecta (Linnaeus, 1758)
 Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae 

 Alloclemensia mesospilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Incurvaria circulella (Zetterstedt, 1839)
 Incurvaria masculella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria oehlmanniella (Hübner, 1796)
 Incurvaria pectinea Haworth, 1828
 Incurvaria praelatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Incurvaria vetulella (Zetterstedt, 1839)
 Phylloporia bistrigella (Haworth, 1828)

Коконопряди (Lasiocampidae) 

 Cosmotriche lobulina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
 Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758)
 Euthrix potatoria (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha quercifolia (Linnaeus, 1758)
 Gastropacha populifolia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lasiocampa quercus (Linnaeus, 1758) — Коконопряд дубовий
 Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macrothylacia rubi (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma neustria (Linnaeus, 1758)
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Phyllodesma ilicifolia (Linnaeus, 1758)
 Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758)
 Trichiura crataegi (Linnaeus, 1758)

Limacodidae 

 Heterogenea asella (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lyonetiidae 

 Leucoptera lathyrifoliella (Stainton, 1866)
 Leucoptera lustratella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Leucoptera malifoliella (O. Costa, 1836)
 Leucoptera orobi (Stainton, 1869)
 Leucoptera sinuella (Reutti, 1853)
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)
 Lyonetia ledi Wocke, 1859
 Lyonetia prunifoliella (Hübner, 1796)
 Lyonetia pulverulentella Zeller, 1839

Lypusidae 
 Lypusa maurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia flavifrontella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudatemelia elsae Svensson, 1982
 Pseudatemelia josephinae (Toll, 1956)

Micropterigidae 

 Micropterix aruncella (Scopoli, 1763)
 Micropterix aureatella (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)
 Micropterix mansuetella Zeller, 1844

Momphidae 

 Mompha langiella (Hübner, 1796)
 Mompha idaei (Zeller, 1839)
 Mompha miscella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha conturbatella (Hübner, 1819)
 Mompha divisella Herrich-Schäffer, 1854
 Mompha epilobiella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha lacteella (Stephens, 1834)
 Mompha propinquella (Stainton, 1851)
 Mompha sturnipennella (Treitschke, 1833)
 Mompha subbistrigella (Haworth, 1828)
 Mompha locupletella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mompha raschkiella (Zeller, 1839)
 Mompha sexstrigella (Braun, 1921)
 Mompha terminella (Humphreys & Westwood, 1845)

Nepticulidae 

 Bohemannia pulverosella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
 Ectoedemia albifasciella (Heinemann, 1871)
 Ectoedemia angulifasciella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia arcuatella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Ectoedemia argyropeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia intimella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia minimella (Zetterstedt, 1839)
 Ectoedemia occultella (Linnaeus, 1767)
 Ectoedemia rubivora (Wocke, 1860)
 Ectoedemia subbimaculella (Haworth, 1828)
 Ectoedemia turbidella (Zeller, 1848)
 Ectoedemia albibimaculella (Larsen, 1927)
 Ectoedemia sericopeza (Zeller, 1839)
 Ectoedemia septembrella (Stainton, 1849)
 Ectoedemia weaveri (Stainton, 1855)
 Ectoedemia atrifrontella (Stainton, 1851)
 Ectoedemia longicaudella Klimesch, 1953
 Stigmella aceris (Frey, 1857)
 Stigmella aeneofasciella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella alnetella (Stainton, 1856)
 Stigmella anomalella (Goeze, 1783)
 Stigmella assimilella (Zeller, 1848)
 Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862)
 Stigmella benanderella (Wolff, 1955)
 Stigmella betulicola (Stainton, 1856)
 Stigmella catharticella (Stainton, 1853)
 Stigmella confusella (Wood & Walsingham, 1894)
 Stigmella continuella (Stainton, 1856)
 Stigmella crataegella (Klimesch, 1936)
 Stigmella dryadella (O. Hofmann, 1868)
 Stigmella filipendulae (Wocke, 1871)
 Stigmella floslactella (Haworth, 1828)
 Stigmella glutinosae (Stainton, 1858)
 Stigmella hybnerella (Hübner, 1796)
 Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella lapponica (Wocke, 1862)
 Stigmella lediella (Schleich, 1867)
 Stigmella lemniscella (Zeller, 1839)
 Stigmella lonicerarum (Frey, 1856)
 Stigmella luteella (Stainton, 1857)
 Stigmella magdalenae (Klimesch, 1950)
 Stigmella malella (Stainton, 1854)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella myrtillella (Stainton, 1857)
 Stigmella nylandriella (Tengstrom, 1848)
 Stigmella obliquella (Heinemann, 1862)
 Stigmella oxyacanthella (Stainton, 1854)
 Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859)
 Stigmella plagicolella (Stainton, 1854)
 Stigmella poterii (Stainton, 1857)
 Stigmella pretiosa (Heinemann, 1862)
 Stigmella roborella (Johansson, 1971)
 Stigmella ruficapitella (Haworth, 1828)
 Stigmella salicis (Stainton, 1854)
 Stigmella samiatella (Zeller, 1839)
 Stigmella sorbi (Stainton, 1861)
 Stigmella splendidissimella (Herrich-Schäffer, 1855)
 Stigmella svenssoni (Johansson, 1971)
 Stigmella tiliae (Frey, 1856)
 Stigmella trimaculella (Haworth, 1828)
 Stigmella tristis (Wocke, 1862)
 Stigmella ulmivora (Fologne, 1860)
 Stigmella zelleriella (Snellen, 1875)
 Trifurcula headleyella (Stainton, 1854)
 Trifurcula subnitidella (Duponchel, 1843)

Совки (Noctuidae) 

 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia lucida (Hufnagel, 1766)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758) — Стрільчатка псі
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775) — Стрільчатка тризубець
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actebia fennica (Tauscher, 1837)
 Actebia praecox (Linnaeus, 1758)
 Actebia squalida (Guenee, 1852)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка озима
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea crinanensis (Burrows, 1908)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758) — Совка пірамідальна
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anaplectoides prasina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta farnhami (Grote, 1873)
 Anarta melanopa (Thunberg, 1791)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775) — Совка сіра зернова
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea exulis (Lefebvre, 1836)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea maillardi (Geyer, 1834)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea rubrirena (Treitschke, 1825)
 Apamea schildei (Staudinger, 1901)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Athetis gluteosa (Treitschke, 1835)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Athetis lepigone (Moschler, 1860)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa excelsa (Kretschmar, 1862)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa macrogamma (Eversmann, 1842)
 Autographa mandarina (Freyer, 1845)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Caradrina albina Eversmann, 1848
 Caradrina montana Bremer, 1861
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis andereggii (Boisduval, 1832)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coenophila subrosea (Stephens, 1829)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania luteago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cornutiplusia circumflexa (Linnaeus, 1767)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cryptocala chardinyi (Boisduval, 1829)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia argentea (Hufnagel, 1766) — Каптурниця срібна
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia asteris (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia boryphora Fischer von Waldheim, 1840
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia gnaphalii (Hübner, 1813)
 Cucullia lactucae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia lucifuga (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia praecana Eversmann, 1843
 Cucullia pustulata Eversmann, 1842
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diachrysia zosimi (Hübner, 1822)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia florida (F. Schmidt, 1859)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Epilecta linogrisea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epipsilia grisescens (Fabricius, 1794)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eremohadena immunda (Eversmann, 1842)
 Eucarta virgo (Treitschke, 1835)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Euchalcia variabilis (Piller, 1783) — Евхальція різнобарвна
 Eugnorisma glareosa (Esper, 1788)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Eugraphe sigma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa adumbrata (Eversmann, 1842)
 Euxoa cursoria (Hufnagel, 1766)
 Euxoa eruta (Hübner, 1817)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa nigrofusca (Esper, 1788)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa ochrogaster (Guenee, 1852)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Euxoa temera (Hübner, 1808)
 Euxoa tritici (Linnaeus, 1761)
 Euxoa vitta (Esper, 1789)
 Fabula zollikoferi (Freyer, 1836)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Gortyna flavago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena irregularis (Hufnagel, 1766)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena albimacula (Borkhausen, 1792)
 Hadena bicruris (Hufnagel, 1766)
 Hadena caesia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena capsincola (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Helicoverpa armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis adaucta Butler, 1878
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis nubigera Herrich-Schäffer, 1851
 Heliothis peltigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hillia iris (Zetterstedt, 1839)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hydraecia nordstroemi Horke, 1952
 Hydraecia petasitis Doubleday, 1847
 Hydraecia ultima Holst, 1965
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia splendens (Hübner, 1808)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta leucocycla (Staudinger, 1857)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lasionycta secedens (Walker, 1858)
 Lasionycta skraelingia (Herrich-Schäffer, 1852)
 Lasionycta staudingeri (Aurivillius, 1891)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania loreyi (Duponchel, 1827)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane ornitopus (Hufnagel, 1766)
 Lithophane semibrunnea (Haworth, 1809)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Longalatedes elymi (Treitschke, 1825)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) — Совка капустяна
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea remmi Rezbanyai-Reser, 1985
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mormo maura (Linnaeus, 1758)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna pudorina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Mythimna turca (Linnaeus, 1761)
 Mythimna vitellina (Hübner, 1808)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
 Noctua comes Hübner, 1813
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua interjecta Hübner, 1803
 Noctua interposita (Hübner, 1790)
 Noctua janthe (Borkhausen, 1792)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Pabulatrix pabulatricula (Brahm, 1791)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Photedes captiuncula (Treitschke, 1825)
 Photedes extrema (Hübner, 1809)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Phragmatiphila nexa (Hübner, 1808)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia conspicua A. Bang-Haas, 1912
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia lamuta (Herz, 1903)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polia richardsoni (Curtis, 1835)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
 Polymixis flavicincta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Polymixis polymita (Linnaeus, 1761)
 Protarchanara brevilinea (Fenn, 1864)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Protoschinia scutosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia exprimens (Walker, 1857)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Sedina buettneri (E. Hering, 1858)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis suecica (Aurivillius, 1890)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808) — Карадрина
 Standfussiana lucernea (Linnaeus, 1758)
 Staurophora celsia (Linnaeus, 1758) — Совка розкішна
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Sympistis funebris (Hübner, 1809)
 Sympistis heliophila (Paykull, 1793)
 Sympistis lapponica (Thunberg, 1791)
 Sympistis nigrita (Boisduval, 1840)
 Syngrapha ain (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha diasema (Boisduval, 1829)
 Syngrapha hochenwarthi (Hochenwarth, 1785)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Syngrapha parilis (Hübner, 1809)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Victrix umovii (Eversmann, 1846)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia ashworthii (Doubleday, 1855)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia alpicola (Zetterstedt, 1839)
 Xestia atrata (Morrison, 1874)
 Xestia borealis (Nordstrom, 1933)
 Xestia brunneopicta (Matsumura, 1925)
 Xestia distensa (Eversmann, 1851)
 Xestia fennica (Brandt, 1936)
 Xestia gelida (Sparre-Schneider, 1883)
 Xestia laetabilis (Zetterstedt, 1839)
 Xestia lorezi (Staudinger, 1891)
 Xestia sincera (Herrich-Schäffer, 1851)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia tecta (Hübner, 1808)
 Xestia lyngei (Rebel, 1923)
 Xestia quieta (Hübner, 1813)
 Xestia agathina (Duponchel, 1827)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia collina (Boisduval, 1840)
 Xestia sexstrigata (Haworth, 1809)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
 Xylomoia strix Mikkola, 1980

Nolidae 

 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nola karelica Tengstrom, 1869
 Nycteola asiatica (Krulikovsky, 1904)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Зубницеві (Notodontidae) 

 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785) — Глуфізія осикова
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758) — Лунка срібляста
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775) — Чубатка пишновуса
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae 

 Aplota nigricans (Zeller, 1852)
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Borkhausenia fuscescens (Haworth, 1828)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Borkhausenia minutella (Linnaeus, 1758)
 Crassa tinctella (Hübner, 1796)
 Decantha borkhausenii (Zeller, 1839)
 Denisia obscurella (Brandt, 1937)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Denisia stroemella (Fabricius, 1779)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Oecophora bractella (Linnaeus, 1758)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)

Opostegidae 

 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)
 Pseudopostega auritella (Hübner, 1813)
 Pseudopostega crepusculella (Zeller, 1839)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 

 Eidophasia messingiella (Fischer von Röslerstamm, 1840)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758) — Міль капустяна
 Plutella hyperboreella Strand, 1902
 Plutella porrectella (Linnaeus, 1758)
 Rhigognostis incarnatella (Steudel, 1873)
 Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989
 Rhigognostis schmaltzella (Zetterstedt, 1839)
 Rhigognostis senilella (Zetterstedt, 1839)

Praydidae 

 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)
 Prays ruficeps (Heinemann, 1854)

Prodoxidae 

 Lampronia aeripennella (Rebel, 1889)
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)
 Lampronia flavimitrella (Hübner, 1817)
 Lampronia fuscatella (Tengstrom, 1848)
 Lampronia luzella (Hübner, 1817)
 Lampronia morosa Zeller, 1852
 Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)
 Lampronia rupella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lampronia standfussiella Zeller, 1852

Psychidae 

 Acanthopsyche atra (Linnaeus, 1767)
 Anaproutia norvegica (Schoyen, 1880)
 Apterona helicoidella (Vallot, 1827)
 Canephora hirsuta (Poda, 1761)
 Dahlica charlottae (Meier, 1957)
 Dahlica fennicella (Suomalainen, 1980)
 Dahlica lazuri (Clerck, 1759)
 Dahlica lichenella (Linnaeus, 1761)
 Dahlica triquetrella (Hübner, 1813)
 Diplodoma laichartingella Goeze, 1783
 Pachythelia villosella (Ochsenheimer, 1810)
 Phalacropterix graslinella (Boisduval, 1852)
 Proutia rotunda Suomalainen, 1990
 Psyche casta (Pallas, 1767)
 Psyche crassiorella Bruand, 1851
 Siederia listerella (Linnaeus, 1758)
 Siederia rupicolella (Sauter, 1954)
 Sterrhopterix fusca (Haworth, 1809)
 Sterrhopterix standfussi (Wocke, 1851)
 Taleporia borealis Wocke, 1862
 Taleporia tubulosa (Retzius, 1783)

Pterophoridae 

 Adaina microdactyla (Hübner, 1813)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Calyciphora albodactylus (Fabricius, 1794)
 Capperia trichodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnaemidophorus rhododactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Crombrugghia tristis (Zeller, 1841)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Geina didactyla (Linnaeus, 1758)
 Gillmeria ochrodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gillmeria pallidactyla (Haworth, 1811)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Hellinsia distinctus (Herrich-Schäffer, 1855)
 Hellinsia lienigianus (Zeller, 1852)
 Hellinsia osteodactylus (Zeller, 1841)
 Hellinsia tephradactyla (Hübner, 1813)
 Marasmarcha lunaedactyla (Haworth, 1811)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia leucodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oidaematophorus rogenhoferi (Mann, 1871)
 Oidaematophorus vafradactylus Svensson, 1966
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oxyptilus ericetorum (Stainton, 1851)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Oxyptilus pilosellae (Zeller, 1841)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia nemoralis Zeller, 1841
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Porrittia galactodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pselnophorus heterodactyla (Muller, 1764)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia bipunctidactyla (Scopoli, 1763)
 Stenoptilia islandicus (Staudinger, 1857)
 Stenoptilia nolckeni (Tengstrom, 1869)
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Stenoptilia veronicae Karvonen, 1932
 Stenoptilia zophodactylus (Duponchel, 1840)
 Stenoptilodes taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)

Pyralidae 

 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Acrobasis advenella (Zincken, 1818)
 Acrobasis consociella (Hübner, 1813)
 Acrobasis repandana (Fabricius, 1798)
 Acrobasis sodalella Zeller, 1848
 Acrobasis suavella (Zincken, 1818)
 Aglossa pinguinalis (Linnaeus, 1758)
 Ancylosis cinnamomella (Duponchel, 1836)
 Anerastia lotella (Hübner, 1813)
 Aphomia sociella (Linnaeus, 1758)
 Aphomia zelleri de Joannis, 1932
 Apomyelois bistriatella (Hulst, 1887)
 Assara terebrella (Zincken, 1818)
 Cadra calidella (Guenee, 1845)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Catastia kistrandella Opheim, 1963
 Catastia marginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryptoblabes bistriga (Haworth, 1811)
 Delplanqueia dilutella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria abietella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dioryctria schuetzeella Fuchs, 1899
 Dioryctria simplicella Heinemann, 1863
 Dioryctria sylvestrella (Ratzeburg, 1840)
 Elegia similella (Zincken, 1818)
 Ephestia elutella (Hübner, 1796)
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Ephestia mistralella (Milliere, 1874)
 Episcythrastis tetricella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurhodope cirrigerella (Zincken, 1818)
 Euzophera cinerosella (Zeller, 1839)
 Euzophera fuliginosella (Heinemann, 1865)
 Euzophera pinguis (Haworth, 1811)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Homoeosoma nebulella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Homoeosoma sinuella (Fabricius, 1794)
 Hypochalcia ahenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Laodamia faecella (Zeller, 1839)
 Matilella fusca (Haworth, 1811)
 Myelois circumvoluta (Fourcroy, 1785)
 Nephopterix angustella (Hübner, 1796)
 Nyctegretis lineana (Scopoli, 1786)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Ortholepis betulae (Goeze, 1778)
 Ortholepis vacciniella (Lienig & Zeller, 1847)
 Pempelia palumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pempeliella ornatella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycita roborella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phycitodes albatella (Ragonot, 1887)
 Phycitodes binaevella (Hübner, 1813)
 Phycitodes lacteella (Rothschild, 1915)
 Phycitodes maritima (Tengstrom, 1848)
 Phycitodes saxicola (Vaughan, 1870)
 Pima boisduvaliella (Guenee, 1845)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Polopeustis altensis (Wocke, 1862)
 Psorosa nucleolella (Moschler, 1866)
 Pyralis farinalis (Linnaeus, 1758)
 Pyralis lienigialis (Zeller, 1843)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Rhodophaea formosa (Haworth, 1811)
 Salebriopsis albicilla (Herrich-Schäffer, 1849)
 Sciota adelphella (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Sciota fumella (Eversmann, 1844)
 Sciota hostilis (Stephens, 1834)
 Sciota lucipetella (Jalava, 1978)
 Sciota rhenella (Zincken, 1818)
 Selagia spadicella (Hübner, 1796)
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)
 Vitula edmandsii (Packard, 1865)
 Zophodia grossulariella (Hübner, 1809)

Roeslerstammiidae 

 Roeslerstammia erxlebella (Fabricius, 1787)

Сатурнієві (Saturniidae) 

 Aglia tau (Linnaeus, 1758) — Сатурнія руда
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758) — Сатурнія мала

Schreckensteiniidae 

 Schreckensteinia festaliella (Hübner, 1819)

Scythrididae 
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris empetrella Karsholt & Nielsen, 1976
 Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977
 Scythris inspersella (Hübner, 1817)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris noricella (Zeller, 1843)
 Scythris obscurella (Scopoli, 1763)
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris potentillella (Zeller, 1847)
 Scythris productella (Zeller, 1839)

Sesiidae 
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia bembeciformis (Hübner, 1806)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon flaviventris (Staudinger, 1883)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer, 1846)
 Synanthedon polaris (Staudinger, 1877)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon soffneri Spatenka, 1983
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

Бражникові (Sphingidae) 

 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758) — Бражник мертва голова
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) — Бражник олеандровий
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775) — Бражник підмаренниковий
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1879)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae 

 Stathmopoda pedella (Linnaeus, 1761)

Tineidae 
 Agnathosia mendicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archinemapogon yildizae Kocak, 1981
 Elatobia fuliginosella (Lienig & Zeller, 1846)
 Elatobia montelliella (Schantz, 1951)
 Haplotinea ditella (Pierce & Metcalfe, 1938)
 Haplotinea insectella (Fabricius, 1794)
 Infurcitinea argentimaculella (Stainton, 1849)
 Infurcitinea ignicomella (Zeller, 1852)
 Monopis fenestratella (Heyden, 1863)
 Monopis imella (Hübner, 1813)
 Monopis laevigella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis monachella (Hübner, 1796)
 Monopis obviella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Monopis spilotella (Tengstrom, 1848)
 Monopis weaverella (Scott, 1858)
 Montescardia tessulatellus (Zeller, 1846)
 Morophaga choragella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Myrmecozela ochraceella (Tengstrom, 1848)
 Nemapogon clematella (Fabricius, 1781)
 Nemapogon cloacella (Haworth, 1828)
 Nemapogon fungivorella (Benander, 1939)
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Nemapogon nigralbella (Zeller, 1839)
 Nemapogon picarella (Clerck, 1759)
 Nemapogon variatella (Clemens, 1859)
 Nemapogon wolffiella Karsholt & Nielsen, 1976
 Nemaxera betulinella (Fabricius, 1787)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea striolella (Matsumura, 1931)
 Niditinea truncicolella (Tengstrom, 1848)
 Scardia boletella (Fabricius, 1794)
 Stenoptinea cyaneimarmorella (Milliere, 1854)
 Tinea bothniella Svensson, 1953
 Tinea columbariella Wocke, 1877
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea semifulvella Haworth, 1828
 Tinea steueri Petersen, 1966
 Tinea svenssoni Opheim, 1965
 Tinea trinotella Thunberg, 1794
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Triaxomera fulvimitrella (Sodoffsky, 1830)
 Trichophaga scandinaviella Zagulajev, 1960
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae 

 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche heinemanni (Wocke, 1871)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria dodonaea Stainton, 1858
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Листовійки (Tortricidae) 

 Acleris arcticana (Guenee, 1845)
 Acleris aspersana (Hübner, 1817)
 Acleris bergmanniana (Linnaeus, 1758)
 Acleris comariana (Lienig & Zeller, 1846)
 Acleris cristana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris effractana (Hübner, 1799)
 Acleris emargana (Fabricius, 1775)
 Acleris ferrugana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris fimbriana (Thunberg, 1791)
 Acleris forsskaleana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hastiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris holmiana (Linnaeus, 1758)
 Acleris hyemana (Haworth, 1811)
 Acleris implexana (Walker, 1863)
 Acleris laterana (Fabricius, 1794)
 Acleris lipsiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris literana (Linnaeus, 1758)
 Acleris logiana (Clerck, 1759)
 Acleris lorquiniana (Duponchel, 1835)
 Acleris maccana (Treitschke, 1835)
 Acleris nigrilineana Kawabe, 1963
 Acleris notana (Donovan, 1806)
 Acleris obtusana (Eversmann, 1844)
 Acleris rhombana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris roscidana (Hübner, 1799)
 Acleris rufana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris scabrana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris schalleriana (Linnaeus, 1761)
 Acleris shepherdana (Stephens, 1852)
 Acleris sparsana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acleris umbrana (Hübner, 1799)
 Acleris variegana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Adoxophyes orana (Fischer v. Röslerstamm, 1834)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Aethes deutschiana (Zetterstedt, 1839)
 Aethes fennicana (M. Hering, 1924)
 Aethes francillana (Fabricius, 1794)
 Aethes hartmanniana (Clerck, 1759)
 Aethes kindermanniana (Treitschke, 1830)
 Aethes kyrkii Itamies & Mutanen, 2003
 Aethes margaritana (Haworth, 1811)
 Aethes rubigana (Treitschke, 1830)
 Aethes rutilana (Hübner, 1817)
 Aethes smeathmanniana (Fabricius, 1781)
 Aethes tesserana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aethes triangulana (Treitschke, 1835)
 Agapeta hamana (Linnaeus, 1758)
 Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767)
 Aleimma loeflingiana (Linnaeus, 1758)
 Ancylis achatana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка полохлива
 Ancylis apicella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis badiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis comptana (Frolich, 1828) — Листокрутка сунична
 Ancylis diminutana (Haworth, 1811)
 Ancylis geminana (Donovan, 1806)
 Ancylis kenneli Kuznetsov, 1962
 Ancylis laetana (Fabricius, 1775)
 Ancylis mitterbacheriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis myrtillana (Treitschke, 1830)
 Ancylis obtusana (Haworth, 1811)
 Ancylis paludana Barrett, 1871
 Ancylis rhenana Muller-Rutz, 1920
 Ancylis selenana (Guenee, 1845)
 Ancylis subarcuana (Douglas, 1847)
 Ancylis tineana (Hübner, 1799)
 Ancylis uncella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ancylis unculana (Haworth, 1811)
 Ancylis unguicella (Linnaeus, 1758)
 Ancylis upupana (Treitschke, 1835)
 Aphelia viburniana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aphelia paleana (Hübner, 1793)
 Aphelia unitana (Hübner, 1799)
 Apotomis algidana Krogerus, 1946
 Apotomis betuletana (Haworth, 1811)
 Apotomis boreana Krogerus, 1946
 Apotomis capreana (Hübner, 1817)
 Apotomis demissana (Kennel, 1901)
 Apotomis fraterculana Krogerus, 1946
 Apotomis infida (Heinrich, 1926)
 Apotomis inundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis lemniscatana (Kennel, 1901)
 Apotomis lineana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apotomis moestana (Wocke, 1862)
 Apotomis sauciana (Frolich, 1828)
 Apotomis semifasciana (Haworth, 1811)
 Apotomis sororculana (Zetterstedt, 1839)
 Apotomis turbidana Hübner, 1825
 Archips betulana (Hübner, 1787)
 Archips crataegana (Hübner, 1799) — Листокрутка глодова
 Archips oporana (Linnaeus, 1758)
 Archips podana (Scopoli, 1763)
 Archips rosana (Linnaeus, 1758)
 Archips xylosteana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce aquilonana Karvonen, 1932
 Argyroploce arbutella (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce concretana (Wocke, 1862)
 Argyroploce externa (Eversmann, 1844)
 Argyroploce lediana (Linnaeus, 1758)
 Argyroploce noricana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyroploce roseomaculana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Argyrotaenia ljungiana (Thunberg, 1797)
 Aterpia chalybeia Falkovitsh, 1966
 Bactra furfurana (Haworth, 1811)
 Bactra lacteana Caradja, 1916
 Bactra lancealana (Hübner, 1799)
 Bactra robustana (Christoph, 1872)
 Bactra suedana Bengtsson, 1989
 Capricornia boisduvaliana (Duponchel, 1836)
 Capua vulgana (Frolich, 1828)
 Celypha cespitana (Hübner, 1817)
 Celypha lacunana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha rivulana (Scopoli, 1763)
 Celypha rosaceana Schlager, 1847
 Celypha rufana (Scopoli, 1763)
 Celypha rurestrana (Duponchel, 1843)
 Celypha siderana (Treitschke, 1835)
 Celypha striana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Celypha tiedemanniana (Zeller, 1845)
 Choristoneura albaniana (Walker, 1863)
 Choristoneura diversana (Hübner, 1817)
 Choristoneura hebenstreitella (Muller, 1764)
 Clepsis illustrana (Krogerus, 1936)
 Clepsis lindebergi (Krogerus, 1952)
 Clepsis neglectana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Clepsis nybomi Hackman, 1950
 Clepsis pallidana (Fabricius, 1776)
 Clepsis rogana (Guenee, 1845)
 Clepsis rurinana (Linnaeus, 1758)
 Clepsis senecionana (Hübner, 1819)
 Clepsis spectrana (Treitschke, 1830)
 Cnephasia alticolana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cnephasia communana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cnephasia genitalana Pierce & Metcalfe, 1922
 Cnephasia pasiuana (Hübner, 1799)
 Cnephasia stephensiana (Doubleday, 1849)
 Cnephasia incertana (Treitschke, 1835)
 Cochylidia heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)
 Cochylidia moguntiana (Rossler, 1864)
 Cochylidia richteriana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Cochylidia rupicola (Curtis, 1834)
 Cochylidia subroseana (Haworth, 1811)
 Cochylimorpha alternana (Stephens, 1834)
 Cochylimorpha hilarana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cochylis atricapitana (Stephens, 1852)
 Cochylis dubitana (Hübner, 1799)
 Cochylis epilinana Duponchel, 1842
 Cochylis flaviciliana (Westwood, 1854)
 Cochylis hybridella (Hübner, 1813)
 Cochylis nana (Haworth, 1811)
 Cochylis pallidana Zeller, 1847
 Cochylis posterana Zeller, 1847
 Corticivora piniana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia cognatana (Barrett, 1874)
 Cydia coniferana (Saxesen, 1840)
 Cydia cornucopiae (Tengstrom, 1869)
 Cydia corollana (Hübner, 1823)
 Cydia cosmophorana (Treitschke, 1835)
 Cydia duplicana (Zetterstedt, 1839)
 Cydia fagiglandana (Zeller, 1841)
 Cydia illutana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Cydia indivisa (Danilevsky, 1963)
 Cydia inquinatana (Hübner, 1800)
 Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)
 Cydia medicaginis (Kuznetsov, 1962)
 Cydia microgrammana (Guenee, 1845)
 Cydia nigricana (Fabricius, 1794)
 Cydia oxytropidis (Martini, 1912)
 Cydia pactolana (Zeller, 1840)
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1758)
 Cydia servillana (Duponchel, 1836)
 Cydia splendana (Hübner, 1799)
 Cydia strobilella (Linnaeus, 1758)
 Cydia succedana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cymolomia hartigiana (Saxesen, 1840)
 Dichelia histrionana (Frolich, 1828)
 Dichrorampha acuminatana (Lienig & Zeller, 1846)
 Dichrorampha aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915)
 Dichrorampha agilana (Tengstrom, 1848)
 Dichrorampha alpinana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha cinerascens (Danilevsky, 1948)
 Dichrorampha consortana Stephens, 1852
 Dichrorampha flavidorsana Knaggs, 1867
 Dichrorampha heegerana (Duponchel, 1843)
 Dichrorampha obscuratana (Wolff, 1955)
 Dichrorampha petiverella (Linnaeus, 1758)
 Dichrorampha plumbagana (Treitschke, 1830)
 Dichrorampha plumbana (Scopoli, 1763)
 Dichrorampha sedatana Busck, 1906
 Dichrorampha senectana Guenee, 1845
 Dichrorampha simpliciana (Haworth, 1811)
 Dichrorampha sylvicolana Heinemann, 1863
 Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935
 Doloploca punctulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eana derivana (de La Harpe, 1858)
 Eana incanana (Stephens, 1852)
 Eana penziana (Thunberg, 1791)
 Eana argentana (Clerck, 1759)
 Eana osseana (Scopoli, 1763)
 Enarmonia formosana (Scopoli, 1763) — Листокрутка вишнева
 Endothenia ericetana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Endothenia gentianaeana (Hübner, 1799)
 Endothenia marginana (Haworth, 1811)
 Endothenia nigricostana (Haworth, 1811)
 Endothenia oblongana (Haworth, 1811)
 Endothenia pullana (Haworth, 1811)
 Endothenia quadrimaculana (Haworth, 1811)
 Epagoge grotiana (Fabricius, 1781)
 Epiblema cirsiana (Zeller, 1843)
 Epiblema cnicicolana (Zeller, 1847)
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epiblema grandaevana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epiblema graphana (Treitschke, 1835)
 Epiblema inulivora (Meyrick, 1932)
 Epiblema scutulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema similana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epiblema simploniana (Duponchel, 1835)
 Epiblema sticticana (Fabricius, 1794)
 Epinotia abbreviana (Fabricius, 1794)
 Epinotia bilunana (Haworth, 1811)
 Epinotia brunnichana (Linnaeus, 1767)
 Epinotia caprana (Fabricius, 1798)
 Epinotia crenana (Hübner, 1799)
 Epinotia cruciana (Linnaeus, 1761)
 Epinotia demarniana (Fischer v. Röslerstamm, 1840)
 Epinotia gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846)
 Epinotia granitana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia immundana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Epinotia indecorana (Zetterstedt, 1839)
 Epinotia maculana (Fabricius, 1775)
 Epinotia mercuriana (Frolich, 1828)
 Epinotia nanana (Treitschke, 1835)
 Epinotia nemorivaga (Tengstrom, 1848)
 Epinotia nisella (Clerck, 1759)
 Epinotia pygmaeana (Hübner, 1799)
 Epinotia ramella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Epinotia signatana (Douglas, 1845)
 Epinotia solandriana (Linnaeus, 1758)
 Epinotia sordidana (Hübner, 1824)
 Epinotia subocellana (Donovan, 1806)
 Epinotia tedella (Clerck, 1759)
 Epinotia tenerana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Epinotia tetraquetrana (Haworth, 1811)
 Epinotia trigonella (Linnaeus, 1758)
 Eriopsela quadrana (Hübner, 1813)
 Eucosma aemulana (Schlager, 1849)
 Eucosma aspidiscana (Hübner, 1817)
 Eucosma campoliliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma cana (Haworth, 1811)
 Eucosma conterminana (Guenee, 1845)
 Eucosma flavispecula Kuznetsov, 1964
 Eucosma fulvana Stephens, 1834
 Eucosma guentheri (Tengstrom, 1869)
 Eucosma hohenwartiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eucosma lacteana (Treitschke, 1835)
 Eucosma messingiana (Fischer v. Röslerstamm, 1837)
 Eucosma metzneriana (Treitschke, 1830)
 Eucosma obumbratana (Lienig & Zeller, 1846)
 Eucosma pupillana (Clerck, 1759)
 Eucosma saussureana (Benander, 1928)
 Eucosma scorzonerana (Benander, 1942)
 Eucosma suomiana (A. Hoffmann, 1893)
 Eucosmomorpha albersana (Hübner, 1813)
 Eudemis porphyrana (Hübner, 1799)
 Eudemis profundana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Eulia ministrana (Linnaeus, 1758) — Ейлія іржава
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796) — Листокрутка дволітна
 Eupoecilia angustana (Hübner, 1799)
 Exapate bicuspidella Bruun & Krogerus, 1996
 Exapate congelatella (Clerck, 1759)
 Falseuncaria degreyana (McLachlan, 1869)
 Falseuncaria ruficiliana (Haworth, 1811)
 Gibberifera simplana (Fischer v. Röslerstamm, 1836)
 Grapholita funebrana Treitschke, 1835
 Grapholita janthinana (Duponchel, 1843)
 Grapholita lobarzewskii (Nowicki, 1860)
 Grapholita tenebrosana Duponchel, 1843
 Grapholita aureolana Tengstrom, 1848
 Grapholita caecana Schlager, 1847
 Grapholita compositella (Fabricius, 1775)
 Grapholita discretana Wocke, 1861
 Grapholita jungiella (Clerck, 1759)
 Grapholita lunulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Grapholita orobana Treitschke, 1830
 Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883)
 Gynnidomorpha luridana (Gregson, 1870)
 Gynnidomorpha minimana (Caradja, 1916)
 Gynnidomorpha permixtana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Gypsonoma dealbana (Frolich, 1828)
 Gypsonoma minutana (Hübner, 1799)
 Gypsonoma nitidulana (Lienig & Zeller, 1846)
 Gypsonoma oppressana (Treitschke, 1835)
 Gypsonoma sociana (Haworth, 1811)
 Hedya dimidiana (Clerck, 1759)
 Hedya nubiferana (Haworth, 1811)
 Hedya ochroleucana (Frolich, 1828)
 Hedya pruniana (Hübner, 1799)
 Hedya salicella (Linnaeus, 1758)
 Lathronympha strigana (Fabricius, 1775)
 Lobesia abscisana (Doubleday, 1849)
 Lobesia bicinctana (Duponchel, 1844)
 Lobesia littoralis (Westwood & Humphreys, 1845)
 Lobesia reliquana (Hübner, 1825)
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
 Lobesia euphorbiana (Freyer, 1842)
 Lozotaenia forsterana (Fabricius, 1781)
 Metendothenia atropunctana (Zetterstedt, 1839)
 Neosphaleroptera nubilana (Hübner, 1799)
 Notocelia cynosbatella (Linnaeus, 1758)
 Notocelia incarnatana (Hübner, 1800)
 Notocelia roborana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notocelia rosaecolana (Doubleday, 1850)
 Notocelia tetragonana (Stephens, 1834)
 Notocelia trimaculana (Haworth, 1811)
 Notocelia uddmanniana (Linnaeus, 1758)
 Olethreutes arcuella (Clerck, 1759)
 Olindia schumacherana (Fabricius, 1787)
 Orthotaenia undulana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pammene albuginana (Guenee, 1845)
 Pammene argyrana (Hübner, 1799)
 Pammene aurana (Fabricius, 1775)
 Pammene clanculana (Tengstrom, 1869)
 Pammene fasciana (Linnaeus, 1761)
 Pammene gallicana (Guenee, 1845)
 Pammene germmana (Hübner, 1799)
 Pammene ignorata Kuznetsov, 1968
 Pammene insulana (Guenee, 1845)
 Pammene luculentana Kuznetsov, 1962
 Pammene luedersiana (Sorhagen, 1885)
 Pammene obscurana (Stephens, 1834)
 Pammene ochsenheimeriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pammene populana (Fabricius, 1787)
 Pammene regiana (Zeller, 1849)
 Pammene rhediella (Clerck, 1759)
 Pammene splendidulana (Guenee, 1845)
 Pammene suspectana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pandemis cerasana (Hübner, 1786)
 Pandemis cinnamomeana (Treitschke, 1830)
 Pandemis corylana (Fabricius, 1794) — Листокрутка кривовуса ліщинова
 Pandemis dumetana (Treitschke, 1835)
 Pandemis heparana (Denis & Schiffermuller, 1775) — Листокрутка вербова кривовуса
 Paramesia gnomana (Clerck, 1759)
 Pelochrista caecimaculana (Hübner, 1799)
 Pelochrista huebneriana (Lienig & Zeller, 1846)
 Pelochrista infidana (Hübner, 1824)
 Pelochrista mollitana (Zeller, 1847)
 Phalonidia curvistrigana (Stainton, 1859)
 Phalonidia gilvicomana (Zeller, 1847)
 Phalonidia manniana (Fischer v. Röslerstamm, 1839)
 Phiaris bipunctana (Fabricius, 1794)
 Phiaris dissolutana (Stange, 1866)
 Phiaris heinrichana (McDunnough, 1927)
 Phiaris metallicana (Hübner, 1799)
 Phiaris micana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phiaris obsoletana (Zetterstedt, 1839)
 Phiaris palustrana (Lienig & Zeller, 1846)
 Phiaris schulziana (Fabricius, 1776)
 Phiaris septentrionana (Curtis, 1835)
 Phiaris turfosana (Herrich-Schäffer, 1851)
 Phiaris umbrosana (Freyer, 1842)
 Philedone gerningana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philedonides lunana (Thunberg, 1784)
 Phtheochroa inopiana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa schreibersiana (Frolich, 1828)
 Phtheochroa sodaliana (Haworth, 1811)
 Phtheochroa vulneratana (Zetterstedt, 1839)
 Piniphila bifasciana (Haworth, 1811)
 Pristerognatha fuligana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudargyrotoza conwagana (Fabricius, 1775)
 Pseudococcyx posticana (Zetterstedt, 1839)
 Pseudococcyx turionella (Linnaeus, 1758)
 Pseudohermenias abietana (Fabricius, 1787)
 Pseudosciaphila branderiana (Linnaeus, 1758)
 Ptycholoma lecheana (Linnaeus, 1758)
 Retinia resinella (Linnaeus, 1758)
 Rhopobota myrtillana (Humphreys & Westwood, 1845)
 Rhopobota naevana (Hübner, 1817)
 Rhopobota stagnana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhopobota ustomaculana (Curtis, 1831)
 Rhyacionia buoliana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Rhyacionia duplana (Hübner, 1813)
 Rhyacionia logaea Durrant, 1911
 Rhyacionia pinicolana (Doubleday, 1849)
 Rhyacionia pinivorana (Lienig & Zeller, 1846)
 Selenodes karelica (Tengstrom, 1875)
 Sparganothis praecana (Kennel, 1900)
 Sparganothis rubicundana (Herrich-Schäffer, 1856)
 Spatalistis bifasciana (Hübner, 1787)
 Spilonota laricana (Heinemann, 1863)
 Spilonota ocellana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stictea mygindiana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Strophedra nitidana (Fabricius, 1794)
 Syndemis musculana (Hübner, 1799)
 Thiodia citrana (Hübner, 1799)
 Tortrix viridana Linnaeus, 1758
 Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)
 Zeiraphera isertana (Fabricius, 1794)
 Zeiraphera ratzeburgiana (Saxesen, 1840)
 Zeiraphera rufimitrana (Herrich-Schäffer, 1851)

Urodidae 
 Wockia asperipunctella (Bruand, 1851)

Yponomeutidae 

 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
 Euhyponomeutoides albithoracellus Gaj, 1954
 Euhyponomeutoides ribesiella (de Joannis, 1900)
 Kessleria fasciapennella (Stainton, 1849)
 Ocnerostoma friesei Svensson, 1966
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Paraswammerdamia albicapitella (Scharfenberg, 1805)
 Paraswammerdamia conspersella (Tengstrom, 1848)
 Paraswammerdamia lapponica (W. Petersen, 1932)
 Paraswammerdamia nebulella (Goeze, 1783)
 Scythropia crataegella (Linnaeus, 1767)
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia compunctella Herrich-Schäffer, 1855
 Swammerdamia passerella (Zetterstedt, 1839)
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta sedella Treitschke, 1832
 Zelleria hepariella Stainton, 1849

Ypsolophidae 

 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha horridella (Treitschke, 1835)
 Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sarmaticella (Rebel, 1917)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Строкатки (Zygaenidae) 

 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

Списки:Фінляндія
Фауна Фінляндії
Фінляндія